Лев Кирпичёв:
 Кирпичёв, Лев Львович (1850—1890) — генерал-майор, профессор, автор учебников, постоянный член Главного артиллерийского комитета.
 Кирпичёв, Лев Нилович (1876—1928) — генерал-майор, участник Первой мировой войны.